Серге́й Арка́дьевич Вро́нский (3 сентября 1922 — 21 июня 2003) — советский и российский кинооператор, режиссёр и сценарист, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969).

Биография 
Участник Великой Отечественной войны (лётчик).

В 1953 году окончил операторский факультет ВГИКа (мастерская Леонида Косматова, среди преподавателей А. Головня). С 1956 года — на «Мосфильме». Работал с Георгием Данелия, Даниилом Храбровицким, Иваном Пырьевым и другими.

В 1969—1970 годах преподавал «Операторское мастерство» на режиссёрском отделении Высших курсов сценаристов и режиссёров 

Увлекался коллекционированием икон.

Ушёл из жизни 21 июня 2003 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Признание и награды 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1969).
 Приз Вкф в номинации «За работу оператора» за 1977 год.
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1981) — за съёмки фильма «Осенний марафон» (1979).

Фильмография

Оператор 
  — Сорок первый (второй оператор)
  — В едином строю
  — СССР глазами итальянцев
 1963 — Утренние поезда
  — Метель
  — Тридцать три
  — Братья Карамазовы
  — Укрощение огня
  — «Мосфильму — 50!» (документальный)
  — Афоня
  — Табор уходит в небо
  — Трактир на Пятницкой
  — Осенний марафон
  — Белый снег России
  — Аэлита, не приставай к мужчинам
  — По 206-й

Режиссёр 
  — Песочные часы
  — Под северным сиянием

Сценарист 
 1984 — Песочные часы
 1990 — Под северным сиянием

Примечания

Ссылки 
 Небо Сергея Вронского.

Выпускники ВГИКа
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Мосфильм
Похороненные на Троекуровском кладбище
Преподаватели Высших курсов сценаристов и режиссёров